Вильяльба:

 Вильяльба — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.
 Вильяльба, Дарио (род. 1939) — испанский фигурист-одиночник.
 Вильяльба, Луис Эктор (род. 1934) — аргентинский кардинал.
 Вильяльба, Рауль (род. 1989) — парагвайский футболист.
 Вильяльба, Томас (1805—1886) — государственный и политический деятель Уругвая.
 Вильяльба, Фран (род. 1998) — испанский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 
 Вильяльба, Хулио (род. 1998) — парагвайский футболист, играющий на позиции нападающий.
 Вильяльба, Эктор Даниэль (род. 1994) — аргентинский футболист, нападающий.
 Вильяльба, Энрике Атанасио (род. 1955) — парагвайский футболист, нападающий.